Гурник ( — шахтёр):

Футбольные клубы 
 Гурник (футбольный клуб, Валбжих)
 Гурник (футбольный клуб, Забже)
 Гурник (футбольный клуб, Ленчна)
 Гурник (футбольный клуб, Польковице)
 

Ранее именовавшиеся «Гурник»:
 Одра (футбольный клуб, Водзислав-Слёнски)
 Ястшембе (футбольный клуб, Ястшембе-Здруй)

См. также